Gornji Kneginec
 Donji Kneginec